ATP Тур 2023 () — элитный мировой тур теннисистов-профессионалов, проводимый Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP) с 29 декабря 2022 года по ноябрь 2023 года.

Календарь на 2023 год включает в себя:

 Турниры Большого шлема (4) (проводится Международной федерацией тенниса ());
 Турниры в серии тур ATP Мастерс 1000;
 Турниры в серии тур ATP 500;
 Турниры в серии тур ATP 250;
 Финал ATP среди теннисистов не старше 21 года;
 Итоговый турнир ATP
 Кубок Дэвиса (проводится ITF);
 United Cup.

Расписание 
Ниже представлено полное расписание соревнований в течение года, включая всех победителей и финалистов турниров — в одиночном, парном и смешанном разрядах.

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Статистическая информация

Одиночные турниры

Титулы по игрокам 

ТБШ — турнир Большого шлема; ИТ — Итоговый турнир; М1000 — серия Мастерс 1000; 500 — серия ATP 500; 250 — серия ATP 250.

Титулы по странам 

ТБШ — турнир Большого шлема; ИТ — Итоговый турнир; М1000 — серия Мастерс 1000; 500 — серия ATP 500; 250 — серия ATP 250.

Рейтинг ATP

Первые ракетки 2023 года

Дебютные титулы 
  Таллон Грикспор — Пуна
  У Ибин — Даллас

Парные турниры

Титулы по игрокам 

ТБШ — турнир Большого шлема; ИТ — Итоговый турнир; М1000 — серия Мастерс 1000; 500 — серия ATP 500; 250 — серия ATP 250.

Титулы по странам 

ТБШ — турнир Большого шлема; ИТ — Итоговый турнир; М1000 — серия Мастерс 1000; 500 — серия ATP 500; 250 — серия ATP 250.

Рейтинг ATP (игроки)

Первые ракетки 2023 года

Дебютные титулы 
  Джейсон Кублер — Открытый чемпионат Австралии
  Ринки Хидзиката — Открытый чемпионат Австралии
  Максим Кресси — Дубай
  Андреа Пеллегрино — Сантьяго

Турниры смешанных пар

Титулы по игрокам 

ТБШ — турнир Большого шлема.

Титулы по странам 

ТБШ — турнир Большого шлема.

См. также 
 Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
 Международная федерация тенниса (ITF)
 WTA Тур 2023

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ATP

2023